

Geografia 
 Francia
 Madon – fiume, affluente della Mosella nella regione del Grand Est è un affluente della Mosella
 Bainville-sur-Madon – comune nella regione del Grand Est
 Marainville-sur-Madon – comune nella regione del Grand Est
 Vomécourt-sur-Madon – comune nella regione del Grand Est

Persone 
 Georges Madon – aviatore militare francese, asso dell'aviazione durante la prima guerra mondiale